X-Faktor, énekes tehetségkutató show-műsor magyar változata
 X-Faktor (első évad)
 X-Faktor (második évad)
 X-Faktor (harmadik évad)
 X-Faktor (negyedik évad)
 X-Faktor (ötödik évad)
 X-Faktor (hatodik évad)
 X-Faktor (hetedik évad)
 X-Faktor (nyolcadik évad)
 X-Faktor (kilencedik évad)
 X-Faktor (tizedik évad)
 X-Faktor (tizenegyedik évad)
 X-Faktor (tizenkettedik évad)
 X-Faktor (képregény)
 X-Faktor (Marvel Comics)
 X-Faktor (Izrael)
 X-Faktor (Málta)

 X-Factor
 X-Factor (comics)
 X-Factor (Örmény TV sorozat)

Lásd még
 The X Factor (egyértelműsítő lap)